Abbott Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Run (Massachusetts), im Bristol County
 Abbott Run (Pennsylvania), im Lycoming County
 Abbott Run (Rhode Island), im Providence County